Le championnat de France de Nationale 1 masculin 1966-1967 est le plus haut niveau de handball en France. 

Le titre de champion de France est remporté par le Stade Marseillais UC qui inflige à l'ASP Police Paris sa seule défaite sur les 19 matchs disputés en Division nationale. C'est le deuxième titre de champion de France des Marseillais.

Phase de groupes 

Le classement final des quatre poules est :

Poule Nord

Poule Est

Poule Sud

Poule Ouest

Phase finale 
Les résultats de la phase finale sont :

La finale, disputée à Bordeaux, a vu le Stade Marseillais UC s'imposer face à l'ASP Police Paris 11 à 10 (4-3 à la mi-temps).

Effectif du champion 
L'effectif du Stade Marseillais Université Club, champion de France était composé de dix-huit joueurs :

Michel Paolini avait le double rôle d’entraîneur-joueur.

Championnat Excellence 
64 clubs, répartis dans 8 poules de 8 équipes, ont participé à cette édition du Championnat Excellence (actuelle Division 2). Les clubs ayant terminé premier de leur poule sont qualifiés pour la phase finale et promus en Division Nationale.

Les résultats de la phase finale sont :
 Quarts de finale
 Carabiniers de Billy-Montigny bat U.S.O. Mulhouse 18-7 et 16-17
 USM Malakoff bat USM Bondy 19-17 et 25-13 
 CA Bègles bat SS Voltaire Châtenay-Malabry 18-19 et 15-14 
  Thonon AC  bat FHB Fontaines-sur-Saône 18-19 12-5 
 Demi-finales
 Carabiniers de Billy-Montigny et Thonon AC 16-16 et 9-9
 USM Malakoff bat CA Bègles 16-12 et 13-16
 Finale, à Lomme
 Carabiniers de Billy-Montigny - USM Malakoff 18-15 (7-8)

Les Carabiniers de Billy-Montigny sont champions de France Excellence.

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe d'Europe des clubs champions 1966-1967
 Championnat de France féminin de handball 1966-1967

1966-1967
Handball masculin 1966-1967
Handball masculin 1966-1967
France masculin 1966-1967
France masculin 1966-1967